Асылбек Жасымбеков (; 4 марта 1934 года, аул Жайылма, Сарысуский район, Джамбулская область, Казахская ССР — 2011 год, Тараз, Жамбылская область, Казахстан) — командир корабля Чимкентского объединённого авиационного отряда Казахского управления гражданской авиации Министерства гражданской авиации СССР. Герой Социалистического Труда (1983).

Родился в 1934 году в крестьянской семье в ауле Жайылма. С 1953 года обучался в военно-авиационной школе первоначальной подготовки пилотов в Уральске, где учился управлять самолётами Як-2, Як-8. С 1957 года — курсант Борисоглебского военного авиационного училища. Обучался вождению МиГ-5. С 1958 года служил в авиационном полку в составе «ПВО Москвы» в г. Клине. Тренировался на самолёте Як-23, затем в течение двух лет летал на этом же самолёте в Ржеве Калининской области.

С 1960 года работал в Алма-Атинском управлении Гражданского флота. В 1969 до выхода на пенсию управлял самолётами Ан-2, Ан-24, Ил-14. Обрабатывал на самолёте Ан-2 посевные площади хлопковых полей в Жамбулской области.

Награждён свою трудовую деятельность медалью «За трудовое отличие» (1966) и Орденом Ленина (1973).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 февраля 1983 года удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Скончался в 2011 году в Тарназе.

Литература 
 Оңтүстік Қазақстан облысының энциклопедиясы
 Тұрсынқұлов Қ. Шығармалары, АСПАНМЕН СЫРЛАСҚАН АЗАМАТ , Бес томдық / Қ. Тұрсынқұлов. — Астана: Фолиант, 2014, стр. 400—414, ISBN 978-601-7568-51-1

Персоналии:Сарысуский район